David Richards kan avse flera personer: 

 David Richards (producent)
 David Richards (racing)

Se även 
 David Richard Warholm